VAR, Var, War

 Value Added Reseller – organizacja dodająca wartość do sprzedawanego systemu
 Value at risk (lub wartość zagrożona ryzykiem) – miara ryzyka, zarządzanie ryzykiem
 VAR (sport) (inaczej wideoweryfikacja) – system weryfikacji decyzji sędziego w piłce nożnej
 Model wektorowej autoregresji (w skrócie VAR z ) – model ekonometryczny
 Var (departament) – departament we Francji
 Var (rzeka) – rzeka we Francji
 Var (mitologia) – bogini w mitologii nordyckiej
 Wariancja (Var) – oznaczenie na wariancję zmiennej losowej
 War (elektryczność) (var) – jednostka mocy biernej